

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 16 лютого — український політик Володимир Бойко
 30 квітня — українська волейболістка Наталія Чернецька
 19 вересня — український футболіст Олег Лівіцький

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1985 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання